Abron steht für:
 Abron (Acolin), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Acolin
 Abron (Sprache), afrikanische Sprache
 Königreich Abron, ehemaliges Königreich eines Akan-Volkes im Gebiet der heutigen Elfenbeinküste